Ca la Magdalena (Ventalló), casa a l'Alt Empordà
 Ca la Magdalena (Amer), casa a la Selva